Шелеховское озеро:

 Шелеховское озеро — озеро в Великолукском районе Псковской области (Россия).
 Шелеховское озеро — озеро в Лебединском районе Сумской области (Украина).
 Шелеховское озеро — памятник природы в Сумской области.